„Hova” – francuski okręt
 nick Jay-Z
 Hova – miasto w Szwecji
 Hova – jeden ze szczepów Madagaskaru